Desa Cijurey kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijurey (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,17), Jawa Barat, 
 Desa Cijurey (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 107,00), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar